Solaenogona är ett släkte av mångfotingar. Solaenogona ingår i familjen Cleidogonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Solaenogona